Stånggrund kan syfta på:

Finland 

 Stånggrund, Korsholm, Österbotten, 
 Stånggrund, Vasa, Österbotten, 
 Stånggrund, Malax, Österbotten, 
 Stånggrund, del av Ängsön, Närpes, Österbotten, 
 Stånggrund, Närpes och Kristinestad, Österbotten, 
 Stånggrund (söder om Furuviken, Kristinestad), Österbotten, 
 Stånggrund (vid Skaftung, Kristinestad), Österbotten,

Se även
Stånggrundet
Stånggrunden
Stånggrynnan
Stångsund

Robotskapade Finlandförgreningar